Presque rien peut désigner :

Cinéma 

 Presque rien, film franco-belge de Sébastien Lifshitz, sorti en 2000.

Album 

 Presque rien, mini-album de Perry Blake, sorti le  ;
 Presque rien, album de Stefie Shock, sorti le .